Le Club de la chance est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Club de la chance (The Joy Luck Club), film américain réalisé par Wayne Wang et sorti en 1993 ;
 Le Club de la chance (The Joy Luck Club), roman de l'écrivaine américaine Amy Tan publié en 1989.